Resupinatus — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1821 року.

Будова 
Види грибів роду Resupinatus — сапротрофи. Мають невеликі плодові тіла, як правило, не більше 1,5 мм у діаметрі, плоско-розпростертої чи дзвоноподібної форми. Стебла низькі, гіменіальний шар добре розвинутий.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Resupinatus відносять 59 офіційно визнаних видів:

Галерея

Примітки

Джерела 
 Gray, S.F. 1821. A natural arrangement of British plants. 1:1-824 — P.617

Роди грибів
Трихоломові
1821 у науці